Дмитрий Зайцев:
 Зайцев, Дмитрий (XV век) ― дьяк, дипломат.
 Зайцев, Дмитрий Александрович (1918—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Зайцев, Дмитрий Анатольевич (в монашестве Мефодий; род. 1978) — архиерей Русской православной церкви, епископ Альметьевский и Бугульминский.
 Зайцев, Дмитрий Дмитриевич (1849—1917) — архитектор, академик архитектуры ИАХ.
 Зайцев, Дмитрий Евгеньевич (род. 1940) — советский и белорусский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и оператор.
 Зайцев, Дмитрий Иванович (1880—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 
 Зайцев, Дмитрий Сергеевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист.
 Зайцев, Дмитрий Степанович (1911—2004) — зоотехник-селекционер в Красноярском крае, Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Дмитрий Юрьевич (род. 1998) — российский хоккеист.